Portland es el nombre de 2 pueblos en Wisconsin:

 Portland (condado de Dodge, Wisconsin)
 Portland (condado de Monroe, Wisconsin)